Il doppio del St. Petersburg Open 1996 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Martin Damm e Anders Järryd erano i detentori del titolo, ma solo Järryd ha partecipato in coppia con Jan Apell.

Apell e Järryd hanno perso nel 1º turno contro Wayne Arthurs e Jeff Tarango.

Evgenij Kafel'nikov e Andrej Ol'chovskij hanno battuto in finale 6–3, 6–4 Nicklas Kulti e Peter Nyborg.

Teste di serie

 Evgenij Kafel'nikov /  Andrej Ol'chovskij (campioni)
 Wayne Arthurs /  Jeff Tarango (quarti di finale)

 David Prinosil /  Daniel Vacek (semifinali) 
 Nicklas Kulti /  Peter Nyborg (finale)

Qualificazioni

Tabellone

Note 
 

St. Petersburg Open 1996
ATP Tour 1996